Austria:
 Dobersberg – dzielnica Straßburga
 Dobersberg – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Waidhofen an der Thaya